Бриг может употребляться в следующих значениях:

 Бриг — двухмачтовое парусное судно с прямым парусным вооружением.

География 
 Бриг — город в кантоне Вале, Швейцария.
 Бриг (округ) — округ в кантоне Вале, Швейцария.
 Бриг (станция) — железнодорожная станция на ветке Бриг-Церматт, Швейцария.
  — посёлок в Хорватии.

Персоналии 
 Бриг Бригид — женщина, в 50-х годах бывшая ирландским судьёй, брегоном.
 Бриг, Эмиль (1924—2002) — израильский солдат, награждённый высшей воинской наградой Израиля — медалью «За героизм».
 Бриг — древнегреческий декоратор краснофигурных ваз позднего архаического периода.

См. также 
  — фильм Йонаса Мекаса.
 Бриг-001-стерео — советский транзисторный звуковой усилитель класса Hi-Fi.
 Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями — картина Ивана Айвазовского, написанная маслом в 1892 году.